Alexandre Ruiz peut désigner :
 Alexandre Ruiz (né en 1975), un journaliste, commentateur sportif, animateur de télévision et de radio français ;
 Alexandre Ruiz (né en 1987), un arbitre et entraîneur français de rugby à XV et de rugby à sept.